Klaus-Peter Schulze ist der Name folgender Personen:
* Klaus-Peter Schulze (Ingenieur) (* 1939), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Klaus-Peter Schulze (Politiker) (* 1954), deutscher Politiker (CDU), MdB